Хенерал Франсиско Мургија има више значења:

 Хенерал Франсиско Мургија (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Франсиско Мургија (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику